USS Long Island kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Long Island (1917) - havenpatrouilleboot
 USS Long Island (1941) - escorte vliegdekschip